Juri I. ist der Name folgender Personen:

 Juri I. Daniilowitsch (1281–1325), Fürst von Moskau und als Juri III. Großfürst von Wladimir
 Juri I. von Galizien (um 1252/1262–1308), Fürst von Bels, Fürst von Halitsch-Wladimir und „König der Rus“